Heterocope är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1863. Heterocope ingår i familjen Temoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Heterocope